Aquesta és una llista de països per índex de desenvolupament humà ajustat a la desigualtat (IDH-D), publicat pel PNUD en 2013 i 2011, els seus Informes sobre Desenvolupament Humà. Segons els informes, l'IDH-D és una "mesura del nivell mitjà de desenvolupament humà de les persones en una societat una vegada que es pren en compte la desigualtat entre els ciutadans."

Metodologia 
L'índex capta l'IDH d'una persona mitjana en la societat, que és menor que l'IDH global quan hi ha desigualtat en la salut, l'educació i els PIB per capita. En condicions d'igualtat perfecta, l'IDH i l'IDH-D són iguals, com més gran sigui la diferència entre els dos, major és la desigualtat. En aquest sentit, "l'IDH-D és el nivell real de desenvolupament humà (tenint en compte la desigualtat), mentre que l'IDH pot ser vist com un índex del potencial de desenvolupament humà que es podria aconseguir si no hi hagués desigualtat".

L'IDH-D, que s'estima en 132 països (134 països a l'informe de 2012), captura les pèrdues en desenvolupament humà a causa de la desigualtat en salut, educació i PIB per capita. Les pèrdues en les tres dimensions varien entre els països, que van des d'un petit tant per cent (República Txeca, Eslovènia) fins a més del 40% (Namíbia, Angola). La pèrdua total té en compte les tres dimensions.

Llista 
La següent taula classifica els països segons el seu índex ajustat per la desigualtat de desenvolupament humà (IDH-D) i el compara amb la seva IDH. La columna de "Pèrdua (%)" dona la diferència entre l'IDH i l'IDH-D i s'expressa com un percentatge, indica la "pèrdua" en el potencial de desenvolupament humà a causa de la desigualtat. La columna "Canvi de Posició" reflecteix la diferència en posició d'un país entre l'IDH i l'IDH-D (només s'ha calculat l'IDH-D de 132 països (134 països a l'informe de 2011).

Totes les dades es basen en estimacions de 2013 i 2011.

Dades restants 
 Informe de 2013 
No s'ha calculat l'IDH-D dels següents 55 països amb un IDH calculat: Afganistan, Algèria, Andorra, Antigua i Barbuda, Bahrain, Barbados, Belize, Botswana Brunei, Burundi, Cap Verd, Comores, Cuba, Dominica, Guinea Equatorial, Eritrea, Estats Federats de Micronèsia, Fiji, Gàmbia, Grenada, Hong Kong, Iran, l'Iraq, Japó, Kiribati Kuwait, Líbia, Liechtenstein Malàisia, Mali, Myanmar, Nova Zelanda, Palestina Ocupat, Oman, Palau, Papua Nova Guinea, Paraguai Qatar Rússia, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i les Grenadines, Samoa, Aràbia Saudita Seychelles Singapur Illes Salomó, Sud-àfrica, Sudan, Bahames, Tonga, Tunísia, Turkmenistan, Emirats Àrabs Units i Vanuatu.

 Informe de 2011 
No s'ha calculat l'IDH-D dels següents 53 països amb un IDH calculat: USA, Afganistan, Algèria, Andorra Angola, Antigua i Barbuda, Bahrain, Barbados, Belize, Bhutan, Botswana Brunei, Burundi, Cap Verd, Comores Cuba, Dominica Guinea Equatorial, Eritrea, Fiji, Gàmbia, Grenada, Hong Kong, Iran, l'Iraq, Japó, Kiribati, Kuwait, Líbia Liechtenstein, Malàisia, Mali, Malta, Myanmar, Nova Zelanda, Palestina ocupada, Oman Palau, Papua Nova Guinea, Qatar, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i les Grenadines, Samoa, Aràbia Saudita, Seychelles Singapur, Illes Salomó, Sud-àfrica, Sudan, Tonga, Turkmenistan, Emirats Àrabs Units i Vanuatu.

Vegeu també 
 Països per índex de desenvolupament humà

Referències

Enllaços externs 
 Informes sobre Desenvolupament Humà

Països Per L'Idh Ajustat A La Desigualtat
Llistes d'economia